Die Sibiu Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. September 2017 in Sibiu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Hermannstadt